Се́верная Аме́рика () — название региона, составляющего часть материка Северная Америка и занимающего территории севернее Латинской Америки. В состав региона входят США, Канада, Бермудские Острова, Сен-Пьер и Микелон и Гренландия. Один из самых экономически развитых макрорегионов в мире.

Определение местонахождения региона 
В русском языке есть некоторая неопределённость в связи с тем, что в английском языке Североамериканский регион называется не North America, как материк, а Northern America, что примерно можно перевести как Северная часть Америки. Термин «Northern America» впервые был применён на картах 1755 года, когда континент делили между собой Великобритания, Франция и Испания. Сегодня под этим названием подразумевают экономически развитые государства и территории, располагающиеся севернее Латинской Америки.

Состав региона

Население

Примечания 

Северная Америка
Регионы мира
Регионы Северной Америки